Iluzionista má více významů:

 iluzionista – umělec praktikující a předvádějící iluzionismus
 Iluzionista (film, 1984) – nizozemský film, režie: Jos Stelling
 Iluzionista (film, 2006) – film natočený v roce 2006 režisérem Neil Burgerem, jehož příběh se odehrává ve Vídni v době Rakouska-Uherska
 Iluzionista (film, 2010) – francouzsko–britský animovaný film, režie: Sylvain Chomet